Duquennoy ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Duquennoy (* 1953), französischer Autor und Illustrator
 Jimmy Duquennoy (1995–2018), belgischer Radrennfahrer